Мари́я Тере́са Андруэ́тто (, род. 1954) — аргентинская писательница, автор книг для детей и взрослых.

Биография 
Родилась в , провинция Кордова, в семье выходцев из Пьемонта (Италия), провела детство в городе . По образованию учитель, преподавала в начальных и средних школах. Литературным творчеством занялась с начала 1990-х, когда Аргентина оставила позади мрачные годы военной диктатуры и перешла к условиям развитых демократических свобод. Является автором многочисленных романов, пьес, стихов и произведений для детей. Принимала участие во многих конференциях, семинарах, выставках и конференциях, в Аргентине и за рубежом, посвященных вопросам детской литературы. Модерирует блог по современной аргентинской литературе.

В 2012 году удостоена премии Х. К. Андерсена за вклад в детскую литературу. В заключении жюри премии Андерсена отмечено, что Андруэтто «создаёт чувственные книги, глубокие и поэтичные, с чёткой литературной основой. Её книги затрагивают большое разнообразие тем, таких как миграция, внутренние миры людей, несправедливость, любовь, бедность, насилие и политические проблемы».

Личная жизнь 
Замужем, имеет двух дочерей, Живёт с семьёй в провинции Кордова.

Награды 
 Премия имени Х. К. Андерсена, 2012.
 Ибероамериканская премия SM за литературу для детей
 Премия Национального фонда искусств Аргентины
 Литературная премия Луиса де Техеда
 Занесение в почётный список IBBY
 Награды Ассоциации детской литературы Аргентины.

Библиография

Проза 
 «Lengua Madre»
 «Veladuras», 2006.
 «La mujer en cuestión», 2003.
 «Todo movimiento es cacería», 2002
 «Stefano», 1997
 «Tama», 1993

Сборники 
 «Cuentos de Babel», 2006.
 «Mujeres en el Umbral», 2006.
 «Eros», 2003.
 «Somos Memoria», 2003.

Книги для детей и юношества

Произведения 
 «La Durmiente», 2008.
 «El Incendio», 2008.
 «Agua Cero», 2007.
 «Trenes», 2007.
 «Veladuras», 2006.
 «El Árbol de Lilas», 2006.
 «El Caballo De Chuang Tzu», 2004.
 «Solgo», 2004 (3ª edición, 2007).
 «Benjamino», 2003 (3ª edición, 2006).
 «El País de Juan», 2012 (5ª edición, 2012).
 «La Mujer Vampiro», 2001 (5ª edición, 2006 Ed. Sudamericana y 2008 Mondadori).
 «Dale Campeón!», 2000.
 «Fefa es así», 1999 (reedición 2005).
 «Huellas en la Arena», 1997 (5ª edición, 2006).
 «Stefano», 1997
 «Misterio en la Patagonia», 1993.
 «El Anillo Encantado», 1993 (8ª edición, 2006).

Сборники 
 «Del Ángel de la Tina», 2007.
 «Shulgeschichten aus derWelt», 2007 (Web).
 «Encuentros», 2005.
 «Leer x Leer», 2004.
 «4 Internationales Literaturfestival Berlin», 2004.
 «El Gran Libro de la Navidad», 2003.
 «20 de Animales», 1998.
 «18 de Amor», 1996.
 «Una fila de cuentos», 1994.
 «Ese Universo Llamado Lectura», 1993.
 «La Luna en las Quimbambas», 1993.
 «8 Cuentos 8», 1993.

Поэзия

Отдельные издания 
 «Sueño americano», 2009
 «Pavese-Kodak», 2008.
 «Beatriz», 2006 Premio Fondo Nacional de las Artes.
 «Kodak», 2001.
 «Pavese y otros poemas», 1997.
 «Réquiem», 1993.
 «Palabras al rescoldo», 1993.

Сборники 
 «Side by Side».
 «Poesía Río Negro. Antología Consultada y Comentada. Vol. I», 2007.
 «Poetesse d’Argentina», 2006.
 «Poetas Argentinas (1940—1960)», 2006.
 «En el revés del cielo», 2006.
 «Caleidoscopio», 2005.
 «Nueve monedas para el barquero», 2005.
 «Entresilences», 2004.Web 
 «Entre la Utopía y el Compromiso», 1997.
 «Antología de Poesía Argentina», 1997.

Драматургия 
 «Enero», 2006
 «Monologo IV»

Эссе 
 «Fragmentaciones — Poesía y Poética de Alejandro Schmidt», 2003.
 «La Construcción del Taller de Escritura», 2003 (4ª edición, 2006).
 «La Escritura en el Taller», 2008.
 «Ribak/Reedson/Rivera — Conversaciones con Andrés Rivera».

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Марии Тересы Андруэтто 

Детские писатели Аргентины
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена